Bucovăț (Dolj megye)
 Bucovăț (Moldova)
 Bukovec (Románia), Temes megye
 Bükkfalva, Temes megye